Кубок Казахстану з футболу 2011 — 20-й розіграш кубкового футбольного турніру в Казахстані. Переможцем вперше став Ордабаси.

Календар

Перший раунд 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|13 квітня 2011

|}

1/8 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|20 квітня 2011

|}

1/4 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|11 травня 2011

|}

1/2 фіналу 

| colspan="5" style="background:#fcc;"|3/8 листопада 2011

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Казахстану на soccerway 

2011
Казахстан
2011 у Казахстані